Carel Frederik Wesselman (1746-1825)
Carel Frederik Wesselman (1780-1853)